Az 1986-os sakkvilágbajnokság az 1985-ös sakkvilágbajnokság visszavágó mérkőzése volt.  A világbajnoki cím sorsa Anatolij Karpov és Garri Kaszparov között dőlt el. A 24 játszmából álló mérkőzés 1986. július 28.  – október 8. között zajlott. Az első 12 játszmára Londonban, a második 12 játszmára Leningrádban került sor. A párosmérkőzésen Garri Kaszparov 12,5–11,5 arányban győzött, ezzel megvédte világbajnoki címét.

Előzmények 
Garri Kaszparov az előző, 1985-ös sakkvilágbajnokságon hódította el a világbajnoki címet Anatolij Karpovtól, miután a megismételt világbajnoki döntőben 13–11-re győzött. Az 1984-es sakkvilágbajnokság megismétlésének oka az volt, hogy a már fél éve és a 48. játszmánál tartó mérkőzést Florencio Campomanes, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) elnöke félbeszakította azzal indokolva, hogy a hosszan tartó szellemi és idegi megterhelés a játékosok egészségét veszélyezteti. A megismételt döntőt megváltozott szabályok mellett, legfeljebb 24 játszmáig tartó párosmérkőzés keretében vívták.

A visszavágó mérkőzés szabályai 
A szabályokról a két versenyző állapodott meg, és azokat a FIDE jóváhagyta. Ezek alapján:
 a visszavágó mérkőzés 1986. július vagy augusztusban kezdődhet;
a vesztes 1987. februárban párosmérkőzést vív a világbajnokjelöltek versenyének győztesével a kihívás jogáért;
a következő világbajnoki ciklus címvédő mérkőzésére 1987. júliusban vagy augusztusban kerül sor.

Megegyeztek abban is, hogy az első 12 játszmára Londonban, a második 12-re Leningrádban (ma Szentpétervár) kerül sor. Ez volt az első olyan sakkvilágbajnoki párosmérkőzés két szovjet játékos között, amelynek nem Moszkva volt a helyszíne.

A visszavágó mérkőzés játszmáira alkalmazott szabályok megegyeztek az előző mérkőzéssel, azaz  legfeljebb 24 játszmából állhat, amelynek győztese az, aki előbb éri el a 12,5 pontot. 12–12 esetén Kaszparov mint regnáló világbajnok megőrzi címét.

A London által felajánlott díjalapot, az 1,8 millió svájci frankot mindkét fél felajánlotta a cseljabinszki katasztrófa áldozatainak megsegítésére. A versenyzők között csak a szovjet sakkszövetség által felajánlott  rubel (1 millió svájci frank) került felosztásra, amelynek 5/8-át a győztes, 3/8-át a vesztes kapta.

A versenyzők 
A hivatalos FIDE-világranglista élén az előző világbajnoki döntő megnyerése óta Kaszparov állt, az 1986. júliustól érvényes lista szerint 2740 ponttal, mögötte Karpov következett 2705 ponttal. A Chessmetrics pontszámítása szerint Kaszparov már 1985. februártól vezette a ranglistát, 1986. júliusban 2848 ponttal, mögötte Karpov állt 2825 ponttal.

A két világbajnoki döntő között Kaszparov két párosmérkőzést vívott: a holland Jan Timman ellen 4–2-re (+3 -1 =2) és az angol Anthony Miles ellen 5,5–0,5-re győzött.

Karpov szintén jó formában volt, az előző világbajnoki döntő óta két nagy tornát is nyert. Jelentős, 2,5 pont előnnyel Viktor Korcsnoj és 3 ponttal Jan Timman, Anthony Miles és Eugenio Torre előtt nyerte az 1986-os brüsszeli SWIFT tornát, és egy teljes pont előnnyel verte a mezőnyt a bugojnói nagymesterversenyen.

A párosmérkőzés lefolyása
A Londonban kezdődő világbajnoki döntőt, amelyet az első hivatalos sakkvilágbajnokság, a Wilhelm Steinitz és Johannes Zukertort között játszott mérkőzés, az 1886-os sakkvilágbajnokság 100. évfordulójára időzítettek, nagy várakozás előzte meg. A jegyek az első játszmára már elővételben elfogytak. A július 27-én tartott ünnepélyes megnyitón részt vett Margaret Thatcher brit miniszterelnök is, és ő sorsolta ki az 1. játszma színelosztását. Ez alapján Karpov kezdett világos színnel a másnap, június 28-án a Lone Pine szálló koncerttermében kezdődő 1. fordulóban.

Az első játszma viszonylag békés döntetlennel zárult a 21. lépésben. A 2. játszmában közvetlenül az időellenőrzés előtt Kaszparov nyerést hagyott ki a 39. lépésben, és ez a játszma is döntetlenül végződött. A 3. játszma szintén viszonylag békés döntetlenje után a  4. játszmában dőlt el először a játék sorsa, ekkor Kaszparov vezetést szerzett, azonban rögtön a következő játszmában Karpov egyenlített. Kaszparov a 8. játszmában ismét vezetést szerzett, majd négy döntetlennel fejeződött be a londoni szakasz. Félidőben Kaszparov 6,5–5,5-re vezetett.

Leningrádban a Leningrád szálló koncerttermében folytatódott a mérkőzés. Kaszparov a 14. és a 16. játszma megnyerésével már 3 pontos előnyre tett szert, és 9,5–6,5-re vezetett. Ekkor azonban Karpov három egymást követő játszmát is megnyert, és kiegyenlítette a mérkőzés állását. Két döntetlent követően Kaszparov gyönyörű befejezéssel nyerte a 22. játszmát, majd a 23. játszmában elért döntetlen révén a 12–11-es állás már világbajnoki címe megvédését jelentette.

A játszmánkénti eredmények

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A döntéssel végződött, illetve érdekesebb játszmák:

2. játszma Kaszparov–Karpov ½–½ 52 lépés

Nimzoindiai védelem, háromhuszáros változat ECO E21
1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hc3 Fb4 4.Hf3 c5 5.g3 Hc6 6.Fg2 d5 7.cxd5 Hxd5 8.Fd2 cxd4 9.Hxd4 Hxd4 10.Hxd5 Fxd2+ 11.Vxd2 Hc6 12.Hf4 Vxd2+ 13.Kxd2 Fd7 14.Bhc1 Ke7 15.Hd3 Bhc8 16.Hc5 Bab8 17.Bc3 Hd8 18.Bac1 Fc6 19.Hd3 Fd7 20.He5 Bxc3 21.Bxc3 Fe8 22.b4 a6 23.Fe4 h6 24.a3 f6 25.Hd3 Fc6 26.Fxc6 Hxc6 27.Hc5 He5 28.f4 Hd7 29.Hb3 Kd6 30.e4 g5 31.Ke3 e5 32.fxg5 fxg5 33.Ha5 g4 34.Bc2 h5 35.Bc1 b6 36.Bc6+ Ke7 37.Hc4 Bf8 38.Ke2 Bf3 (diagram ) 39.He3 Hf6 40.Bxb6 Hxe4 41.Bxa6 Bf2+ 42.Kd3 Hd6 43.Ba7+ Ke6 44.Bh7 e4 45.Kc3 Hb5+ 46.Kc4 Hxa3+ 47.Kd4 Bxh2 48.Bh6+ Kd7 49.Hd5 h4 50.Bxh4 Bxh4 51.gxh4 g3 52.Hf4 Hc2+ 1/2-1/2

4. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 41 lépés
Nimzoindiai védelem, háromhuszáros változat ECO E21
1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hc3 Fb4 4.Hf3 c5 5.g3 cxd4 6.Hxd4 O-O 7.Fg2 d5 8.Vb3 Fxc3+ 9.bxc3 Hc6 10.cxd5 Ha5 11.Vc2 Hxd5 12.Vd3 Fd7 13.c4 He7 14.O-O Bc8 15.Hb3 Hxc4 16.Fxb7 Bc7 17.Fa6 He5 18.Ve3 Hc4 19.Ve4 Hd6 20.Vd3 Bc6 21.Fa3 Fc8 22.Fxc8 Hdxc8 23.Bfd1 Vxd3 24.Bxd3 Be8 25.Bad1 f6 26.Hd4 Bb6 27.Fc5 Ba6 28.Hb5 Bc6 29.Fxe7 Hxe7 30.Bd7 Hg6 31.Bxa7 Hf8 32.a4 Bb8 33.e3 h5 34.Kg2 e5 35.Bd3 Kh7 36.Bc3 Bbc8 37.Bxc6 Bxc6 38.Hc7 He6 39.Hd5 Kh6 40.a5 e4 41.a6 (A függőlépés. Karpov folytatás nélkül feladta.) 1-0

5. játszma Karpov–Kaszparov 1–0 32 lépés
Grünfeld-védelem, Brinckmann-támadás ECO D82
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 d5 4.Ff4 Fg7 5.e3 c5 6.dxc5 Va5 7.Bc1 He4 8.cxd5 Hxc3 9.Vd2 Vxa2 10.bxc3 Vxd2+ 11.Kxd2 Hd7 12.Fb5 O-O 13.Fxd7 Fxd7 14.e4 f5 15.e5 e6 16.c4 Bfc8 17.c6 bxc6 18.d6 c5 19.h4 h6 20.Hh3 a5 21.f3 a4 22.Bhe1 a3 23.Hf2 a2 24.Hd3 Ba3 25.Ba1 g5 26.hxg5 hxg5 27.Fxg5 Kf7 28.Ff4 Bb8 29.Bec1 Fc6 30.Bc3 Ba5 31.Bc2 Bba8 32.Hc1 1-0

8. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 31 lépés
Elhárított vezércsel, Charousek (Petroszján)-változat ECO D31
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Hc3 Fe7 4.cxd5 exd5 5.Ff4 Hf6 6.e3 O-O 7.Fd3 c5 8.Hf3 Hc6 9.O-O Fg4 10.dxc5 Fxc5 11.h3 Fxf3 12.Vxf3 d4 13.He4 Fe7 14.Bad1 Va5 15.Hg3 dxe3 16.fxe3 Vxa2 17.Hf5 Ve6 18.Fh6 He8 19.Vh5 g6 20.Vg4 He5 21.Vg3 Ff6 22.Fb5 Hg7 23.Fxg7 Fxg7 24.Bd6 Vb3 25.Hxg7 Vxb5 26.Hf5 Bad8 27.Bf6 Bd2 28.Vg5 Vxb2 29.Kh1 Kh8 30.Hd4 Bxd4 31.Vxe5 (...Bd2 32.Ve7 Bdd8 33.Bxf7+ Bxf7 34.Bxf7 Kg8 35.e4 Vc1+ 36.Kh2 Vh6 37.e5 Bf8 38.e6 g5 39.Bxf8+ Vxf8 40.Vxg5+ Kh8 41.e7 Ve8 42.h4 h5 43.Vf6+ Kg8 44.Kg1 b5 45.g4 b4 46.gxh5 b3 47.Vg6+) 1-0

14. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 48 lépés
Spanyol megnyitás, Flohr rendszere ECO C92
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf6 5.O-O Fe7 6.Be1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Fb7 10.d4 Be8 11.Hbd2 Ff8 12.a4 h6 13.Fc2 exd4 14.cxd4 Hb4 15.Fb1 c5 16.d5 Hd7 17.Ba3 c4 18.axb5 axb5 19.Hd4 Bxa3 20.bxa3 Hd3 21.Fxd3 cxd3 22.Fb2 Va5 23.Hf5 He5 24.Fxe5 dxe5 25.Hb3 Vb6 26.Vxd3 Ba8 27.Bc1 g6 28.He3 Fxa3 29.Ba1 Ba4 30.Hg4 Ff8 31.Bc1 Vd6 32.Hc5 Bc4 33.Bxc4 bxc4 34.Hxb7 cxd3 35.Hxd6 Fxd6 36.Kf1 Kg7 37.f3 f5 38.Hf2 d2 39.Ke2 Fb4 40.Hd3 Fc3 41.Hc5 Kf6 42.Hb3 Ke7 43.Hxd2 Kd6 44.Kd3 Fb4 45.Hb3 Fe1 46.Kc4 Ff2 47.Kb5 Fe3 48.Ha5 1-0

16. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 41 lépés

Spanyol megnyitás, Flohr rendszere ECO C92
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf6 5.O-O Fe7 6.Be1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Fb7 10.d4 Be8 11.Hbd2 Ff8 12.a4 h6 13.Fc2 exd4 14.cxd4 Hb4 15.Fb1 c5 16.d5 Hd7 17.Ba3 c4 18.Hd4 Vf6 19.H2f3 Hc5 20.axb5 axb5 21.Hxb5 Bxa3 22.Hxa3 Fa6 23.Be3 Bb8 24.e5 dxe5 25.Hxe5 Hbd3 26.Hg4 Vb6 27.Bg3 g6 28.Fxh6 Vxb2 29.Vf3 Hd7 30.Fxf8 Kxf8 31.Kh2 Bb3 32.Fxd3 cxd3 (diagram) 33.Vf4 Vxa3 34.Hh6 Ve7 35.Bxg6 Ve5 36.Bg8+ Ke7 37.d6+ Ke6 38.Be8+ Kd5 39.Bxe5+ Hxe5 40.d7 Bb8 41.Hxf7 1-0

17. játszma Karpov–Kaszparov 1–0 31 lépés
Grünfeld-védelem, Szmiszlov-változat ECO D98
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 d5 4.Hf3 Fg7 5.Vb3 dxc4 6.Vxc4 O-O 7.e4 Fg4 8.Fe3 Hfd7 9.Bd1 Hc6 10.Fe2 Hb6 11.Vc5 Vd6 12.e5 Vxc5 13.dxc5 Hc8 14.h3 Fxf3 15.Fxf3 Fxe5 16.Fxc6 bxc6 17.Fd4 Ff4 18.O-O a5 19.Bfe1 a4 20.Be4 Fh6 21.Fe5 a3 22.b3 Ha7 23.Bd7 Fc1 24.Bxc7 Fb2 25.Ha4 Hb5 26.Bxc6 Bfd8 27.Bb6 Bd5 28.Fg3 Hc3 29.Hxc3 Fxc3 30.c6 Fd4 31.Bb7 1-0

18. játszma Kaszparov–Karpov 0–1 58 lépés
Vezérindiai védelem, Kaszparov-változat ECO E12
1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hf3 b6 4.Hc3 Fb4 5.Fg5 Fb7 6.e3 h6 7.Fh4 Fxc3+ 8.bxc3 d6 9.Hd2 g5 10.Fg3 Ve7 11.a4 a5 12.h4 Bg8 13.hxg5 hxg5 14.Vb3 Ha6 15.Bb1 Kf8 16.Vd1 Fc6 17.Bh2 Kg7 18.c5 bxc5 19.Fb5 Hb8 20.dxc5 d5 21.Fe5 Kf8 22.Bh6 He8 23.Vh5 f6 24.Bh7 Hg7 25.Vf3 Kf7 26.Vh5+ Kf8 27.Vf3 Kf7 28.Bh6 He8 29.e4 g4 30.Vf4 Fxb5 31.Bxb5 Hd7 32.Fxc7 Hxc5 33.Ve3 Hxe4 34.Hxe4 dxe4 35.Fxa5 f5 36.Fb4 Vd7 37.Vd4 Ba7 38.Bh7+ Hg7 39.a5 Kg6 40.Vxd7 Bxd7 41.Bh4 Bgd8 42.c4 Bd1+ 43.Ke2 Bc1 44.a6 Bc2+ 45.Ke1 Ba2 46.Bb6 Bd3 47.c5 Ba1+ 48.Ke2 Ba2+ 49.Ke1 g3 50.fxg3 Bxg3 51.Kf1 Bgxg2 52.Fe1 Bgc2 53.c6 Ba1 54.Bh3 f4 55.Bb4 Kf5 56.Bb5+ e5 57.Ba5 Bd1 58.a7 e3 világos feladta (59.a8=V-re Bf2+ 60.Kg1 Bxe1 matt. Az ezt védő 59.Bf3-ra Hh5 60.a8=V Hg3+ 61.Bxg3 Bf2+ 62.Kg1 Bxe1 matt) 0-1

19. játszma Karpov–Kaszparov 1–0 41 lépés
Grünfeld-védelem, Prins-változat ECO D97
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 d5 4.Hf3 Fg7 5.Vb3 dxc4 6.Vxc4 O-O 7.e4 Ha6 8.Fe2 c5 9.d5 e6 10.O-O exd5 11.exd5 Ff5 12.Ff4 Be8 13.Bad1 He4 14.Hb5 Vf6 15.Fd3 Hb4 16.Hc7 Hxd3 17.Hxe8 Bxe8 18.Vxd3 Vxb2 19.Bde1 Vb4 20.Hd2 Va4 21.Vc4 Vxc4 22.Hxc4 Fc3 23.Hd2 Fxd2 24.Fxd2 Fd7 25.Ff4 Fb5 26.f3 g5 27.Fxg5 Fxf1 28.Kxf1 Hd6 29.Fe7 Hc8 30.Fxc5 Bd8 31.Be5 f6 32.Bf5 b6 33.Fd4 He7 34.Fxf6 Bxd5 35.Bg5+ Bxg5 36.Fxg5 Hc6 37.Ke2 Kf7 38.Kd3 Ke6 39.Kc4 He5+ 40.Kd4 Hc6+ 41.Kc4 sötét feladta (He5+-ra 42.Kb5 Kd7 43.Ka6 Hc6 44.Fd2 Kc7 45.Fc3) 1-0

22. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 46 lépés

Elhárított vezércsel, Petroszján-változat ECO D55
1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hf3 d5 4.Hc3 Fe7 5.Fg5 h6 6.Fxf6 Fxf6 7.e3 O-O 8.Bc1 c6 9.Fd3 Hd7 10.O-O dxc4 11.Fxc4 e5 12.h3 exd4 13.exd4 Hb6 14.Fb3 Ff5 15.Be1 a5 16.a3 Be8 17.Bxe8+ Vxe8 18.Vd2 Hd7 19.Vf4 Fg6 20.h4 Vd8 21.Ha4 h5 22.Be1 b5 23.Hc3 Vb8 24.Ve3 b4 25.He4 bxa3 26.Hxf6+ Hxf6 27.bxa3 Hd5 28.Fxd5 cxd5 29.He5 Vd8 30.Vf3 Ba6 31.Bc1 Kh7 32.Vh3 Bb6 33.Bc8 Vd6 34.Vg3 a4 35.Ba8 Ve6 36.Bxa4 Vf5 37.Ba7 Bb1+ 38.Kh2 Bc1 39.Bb7 Bc2 40.f3 Bd2 41.Hd7 Bxd4 42.Hf8+ Kh6 43.Bb4 Bc4 44.Bxc4 dxc4 45.Vd6 c3 46.Vd4 1-0

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship 1986 Kasparov – Karpov Title Match Highlights 
A mérkőzés háttere és játszmái 
A mérkőzés eredményei

További információk 
Vladimir Budde: Schach-WM Revanche-Kampf 1986. Sonderdruck des Schach-Report. Beyer-Verlag 1986.
Hans-Joachim Hecht und Gerd Treppner: Schach-WM Revanche-Kampf 1986. Sonderband des Schach-Report. Beyer-Verlag 1986, 
Helmut Pfleger, Otto Bonk und Michael Kipp-Thomas: Die Schach-Revanche. Falken-Verlag 1986, 
Raymond Keene und David Goodman: The Centenary Match Kasparov-Karpov III. Macmillan Pub Co. 1986, 
Garri Kasparow und Kenneth P. Neat: London-Leningrad Championship Games: Rematch Championship Games With Annotations by the World Champion. Macmillan Pub Co. 1987, 
Garri Kasparow: Kasparov vs Karpov 1986 - 1987. Everyman Chess, London 2009. 

1986
Sakk